Tiefenweg ist der Name folgender Orte:

 Tiefenweg (Gemeinde Biberbach), Ortsteil von Biberbach, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Tiefenweg (Gemeinde Regau), Ortschaft von Regau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich